Johannes Müller kan syfta på:

 Johannes Regiomontanus (1436–1476), tysk astronom och matematiker
 Johannes von Müller (1752-1809) schweizisk historieskrivare
 Johannes Peter Müller (1801–1858), tysk anatom, fysiolog och biolog
 Johannes Müller (teolog) (1864–1949) från Tyskland
 Johannes Erik Müller (1877-1965) katolsk biskop i Stockholm, från Tyskland
 Johannes Müller (SS-Obersturmbannführer) (1895–1961), tysk SS-officer